Walter Castor — чехословацкий поршневой 7-цилиндровый авиадвигатель воздушного охлаждения, разработанный и выпускавшийся компанией Walter с конца 1920-х годов. Его дальнейшим развитием стали более мощные Castor II (1932) и Castor III (1934). В 1937-38 годах была разработана 9-цилиндровая модификация Super Castor.

Модификации 
Castor – первая серийная версия; 240 л.с. (177 кВт) на 1750 об/мин
Castor II – 260 л.с. (191 кВт) на 1800 об/мин
Castor IIR – Castor II, оснащённый редуктором, 280 л.с. на 1800 об/мин 
Castor III (1934) – 280 л.с.

Применение 

 Aero A.35
 Aero A.304 (Super Castor)
 Avia B-122 (один прототип)
 лицензионный Fokker F.VIIb-3m (21 экземпляр)
 Letov Š-28 (первый прототип)

 Airspeed Envoy AS.6E — Castor II

 Dornier Do K3 (последний из трёх экземпляров, 1929)
 Fieseler F 1 Tigerschwalbe

 Hopfner HV-6/28 (единственный экземпляр, 1929)

 Физир Ф1Г-Кастор (1 прототип в 1931 году)
 Рогожарски АЖР (единственный экземпляр, 1930-37)

 Breda Ba.19
 Breda Ba.25
 Caproni Ca.101 (несколько машин)
 Caproni Ca.113 (один прототип, победа в гонках Cleveland Air Races 1931)
 Savoia-Marchetti S.71 (первые 4 экземпляра)

 Капрони Български КБ-3 Чучулига I (Castor II)

Сохранившиеся двигатели 
Один двигатель Walter Castor III находится в экспозиции Пражского авиамузея (на фото)

См. также 
 Список авиационных двигателей
Сопоставимые двигатели
 Armstrong Siddeley Lynx

Примечания

Источники 

 Werner von Langsdorff: Handbuch der Luftfahrt. Jahrgang 1939. 2., unveränderte Auflage. J. F. Lehmann, München 1937, S. 533.
 Gunston, Bill. World Encyclopedia of Aero Engines. Cambridge, England. Patrick Stephens Limited, 1989.

Ссылки 

 THE 240-H.P. WALTER-CASTOR AERO ENGINE A Czecho-Slovak Air-Cooled Radial, in: Flight magazin, Feb 14 1929, первая страница, вторая страница
 Walter Jinonice
 Walter Castor na www.valka.cz
 Akciová továrna J. Walter a spol.
 Československé letectvo 1918–1939
 History of J. Walter & Co.

Castor
Поршневые авиационные двигатели
Двигатели воздушного охлаждения